Der Wahlkreis Schaumburg ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst einen Teil des namensgebenden Landkreises Schaumburg, nämlich die Städte Bückeburg, Obernkirchen und Stadthagen, die Gemeinde Auetal sowie die Samtgemeinden Eilsen, Nenndorf, Nienstädt und Rodenberg.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Schaumburg acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Jan-Philipp Beck (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Colette Thiemann (CDU) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 36.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Schaumburg sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordneter ist Karsten Becker (SPD). Colette Thiemann (CDU) rückte im November 2021 in den Landtag nach. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 37.

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| CDU
|data-sort-value="Thiemann, Colette Christin"|Colette Thiemann
| 34,5
| 31,1
|-
| SPD
|data-sort-value="Becker, Karsten"|Karsten Becker
| 46,8
| 41,0
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
|data-sort-value="Hennenmann-Kreikenbohm, Imke"|Imke Hennenmann-Kreikenbohm
| 7,4
| 8,2
|-
| FDP
|data-sort-value="Tesche, Hendrik"|Hendrik Tesche
| 7,1
| 6,9
|-
| DIE LINKE
|data-sort-value="Duygu, Metin"|Metin Duygu
| 4,2
| 3,7
|-
| AfD
|
|
| 6,8
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,3
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,5
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,8
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 63,6 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Schaumburg sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordneter war Karsten Becker (SPD).

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| CDU
|data-sort-value="Schmidt, Mike"|Mike Schmidt
| 40,0
| 32,9
|-
| SPD
|data-sort-value="Becker, Karsten"|Karsten Becker
| 43,0
| 37,6
|-
| FDP
|data-sort-value="Kirstan, Ralf"|Ralf Kirstan
| 2,2
| 9,6
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
|data-sort-value="Borgersukstorf, Maria"|Maria Börger-Sukstorf
| 9,2
| 12,9
|-
| DIE LINKE
|data-sort-value="Engelmann, Renate"|Renate Engelmann
| 2,6
| 2,7
|-
| Bündnis 21/RRP
|
|
| 0,1
|-
| Die Freiheit
|data-sort-value="Nagel, Fabian"|Fabian Nagel
| 1,3
| 0,8
|-
| Freie Wähler
|
|
| 0,8
|-
| NPD
|
|
| 0,6
|-
| PBC
|
|
| 0,2
|-
| Piratenpartei
|data-sort-value="Riensch, Bernd"|Bernd Riensch
| 1,7
| 1,7
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 59,0 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Schaumburg fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter war Heiner Bartling (SPD).

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| CDU
|data-sort-value="Runkel, Joachim"| Joachim Runkel
| 41,1
| 39,9
|-
| SPD
|data-sort-value="Bartling, Heiner"| Heiner Bartling
| 42,7
| 35,8
|-
| FDP
|data-sort-value="Mense"| Paul-Egon Mense
| 3,9
| 7,4
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
|data-sort-value="Helmhold, Ursula"| Ursula Helmhold
| 6,6
| 7,2
|-
| Die Linke
|data-sort-value="Holz"| Marion Holz
| 5,7
| 6,2
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,3
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,2
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| NPD
|
|
| 1,5
|-
| ödp
|
|
| 0,04
|-
| PBC
|
|
| 0,3
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 57,3 %.

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Schaumburg)